Estación Guido puede referirse a:
 la Estación General Guido del ferrocarril Roca, actualmente sin funcionamiento.
 la Estación Guido del ferrocarril Trasandino, actualmente sin funcionamiento.